Con la denominazione di vitamina B1 si possono intendere le seguenti molecole:

 la tiamina, o aneurina: è la molecola più frequentemente intesa come vitamina B1;
 la tiamina pirofosfato (o difosfato), abbreviata come TPP: è il derivato della tiamina biologicamente attivo come coenzima.